Danni Lowinski (Belgische televisieserie)
 Danni Lowinski (Duitse televisieserie)
 Danni Lowinski (Nederlandse televisieserie)